

Persone
 Doug Howlett – ex rugbista a 15 neozelandese
 Liam Howlett – disc jockey e musicista inglese
 Mike Howlett – bassista, produttore discografico, compositore, cantante e discografico figiano

Altro
 James Howlett, noto come Wolverine – personaggio immaginario dei fumetti